

Patronyme 

 Javier Sánchez Broto (1971-), footballeur espagnol.
 Laura Garcia Broto (1979-), cinéaste et auteure espagnole.

Toponyme 

 Broto, municipalité espagnole de la comarque de Sobrarbe, dans la communauté autonome d'Aragon.